Exel bezeichnet folgende Unternehmen:

 ein britisches Logistikunternehmen, heute DHL Supply Chain
 Exel Sports Brands
 Exel Industries, Anteilseigner an verschiedenen Landmaschinenherstellern

Exel oder Van Exel ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Exel (1889–1954), österreichischer Jurist und Politiker (ÖVP)
 Nick Van Exel (* 1971), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ralf Exel (* 1963), deutscher Journalist, Redakteur und Fernsehmoderator
 Reinhard Exel (1947–2014), österreichischer Geologe und Mineraloge

Siehe auch:
 Excel
 Exl